Ali Thani Juma'a Al-Ehawi  (Sharjah, 18 de agosto de 1968) é um ex-futebolista emiratense.

Carreira 
Ali Thani integrou a histórica Seleção Emiratense de Futebol da Copa do Mundo de 1990. Ficou conhecido ao fazer um gol na copa de 90 nas eliminatórias contra a a extinta Iugoslávia.

Ligações externas 
 

Futebolistas dos Emirados Árabes Unidos
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Jogadores da Seleção Emiratense de Futebol
Futebolistas do Sharjah FC